Niemcy:
 Wildenfels – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau
 Wildenfels – zamek

Osoby:
 Anarg Friedrich von Wildenfels – profesor